Záplavy může znamenat:

 Povodeň – zvýšení hladiny vodních toků působící materiální i jiné škody.
 Turyňský rybník také zvaný Záplavy – vodní plocha v okrese Kladno.
 Záplavy (přírodní rezervace) – přírodní památku v okrese Kladno na Turyňském rybníce.